

Persone 
 Bojan Radulović – calciatore serbo
 Bojan Radulović – cestista sloveno